La Druga liga SR Jugoslavije 1996-1997, conosciuta anche come Druga liga 1996-1997, è stata la quinta edizione della seconda divisione del campionato di calcio della Repubblica Federale di Jugoslavia, la 51ª come Druga liga jugoslava.

Dal 1996 al 1998 la Druga liga era la terza divisione del sistema calcistico jugoslavo, vista la scissione della massima serie in "Prva liga A" e "Prva liga B".

Formula 
Le 36 squadre vengono divise in due gironi all'italiana andata e ritorno. Nel girone ovest confluiscono le squadre provenienti da Montenegro e Serbia occidentale; in quello est quelle provenienti da Voivodina, Belgrado, Serbia orientale e Kosovo.

Alla conclusione delle 34 giornate:Le vincitrici dei due gironi vengono promosse in Prva Liga B 1997-1998.Le seconde classificate dei due gironi vanno agli spareggi contro terz'ultima e quart'ultima di Prva Liga B 1996-1997.Le ultime classificate (in numero variabile a seconda della provenienza delle retrocesse dalla Prva Liga) retrocedono nella Treća Liga 1997-1998.

Girone Ovest

Profili

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Prva liga B 1997-1998.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in Treća liga SR Jugoslavije 1997-1998.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti per le posizioni di promozione o retrocessione, la graduatoria viene stilata secondo gli scontri diretti tra le squadre interessate.

Girone Est

Profili

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Prva liga B 1997-1998.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in Treća liga SR Jugoslavije 1997-1998.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti per le posizioni di promozione o retrocessione, la graduatoria viene stilata secondo gli scontri diretti tra le squadre interessate.

Risultati

Spareggi promozione 
A questi spareggi partecipano:
  (9º in Prva Liga B)
  (10º in Prva Liga B)
  (2º in Druga Liga Ovest)
  (2º in Druga Liga Est)
 OFK Kikinda - Radnički Kragujevac         1-2  1-2  
 Spartak Subotica - Palilulac Belgrado     2-1  1-0

 Il Radnički Kragujevac viene promosso in Prva Liga B, mentre l'OFK Kikinda retrocede in Druga Liga.
 Spartak e Palilulac rimangono nelle rispettive categorie.

Note

Voci correlate
Prva liga SR Jugoslavije 1996-1997
Treća liga SR Jugoslavije 1996-1997
Kup Jugoslavije 1996-1997

Collegamenti esterni 
 Le stagioni 1991-2000 su fsgzrenjanin.com
 La stagione 1996-97 su rsssf.com

Calcio nel 1996
Calcio nel 1997
Campionato jugoslavo di calcio
Stagioni della Druga Liga jugoslava